Il doppio del torneo di tennis Astana Womens 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Veronika Kapšaj e Ekaterina Jašina che hanno battuto in finale Tamara Čurović e Sabina Sharipova 2-6, 6-3, [15-13].

Teste di serie 

 Veronika Kapšaj /  Ekaterina Jašina (campionesse)
 Kim-Alice Grajdek /  Zuzana Linhova (quarti di finale)

 Tadeja Majerič /  Korina Perkovic (semifinali)
 Alexandra Artamonova /  Polina Monova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Astana Womens 2011